UCI-Junioren-Weltmeisterschaften steht für:
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaft der Junioren
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren